Justin Thomas (golf), golfeur professionnel, vainqueur d'un Majeur de golf 
 Justin Thomas (baseball)
 Justin Thomas (rugby à XV), international gallois de rugby à XV